Meerdere voetballers staan bekend onder de naam Juninho, een verkleinwoord voor de naam Junior:

 Juninho Paulista (1973): middenvelder van onder meer Middlesbrough FC en van 1995 tot 2003 het Braziliaans nationaal elftal 
 Juninho Pernambucano (1975): middenvelder van onder meer Olympique lyonnais en van 1999 tot 2006 het Braziliaans nationaal elftal 
 Vitor Gomes Pereira Junior, kortweg Juninho, (1989): middenvelder van onder meer Los Angeles Galaxy
 Anselmo Vendrechovski Júnior (1982): Braziliaanse voetballer, meest succesvol bij het Mexicaanse Club Tigres.  
 Paulo Roberto Valoura Junior (1986): Braziliaans voetballer van onder meer EC Bahia.